Jan Baruchowski (zm. 1500) – rektor Akademii Krakowskiej, kantor i kanonik gnieźnieńskiej kapituły katedralnej, archidiakon krakowski, kanonik wiślicki
 Jan Baruchowski (zm. 1507) – kanonik gnieźnieńskiej kapituły katedralnej